

Озерщина — селище Бородянського району Київської області.

Озерщина — село у Річицькому районі Гомельської області Білорусі.

Див. також 
 Озерище (значення)